Dżabal Sahra – góra w Egipcie, w południowo-wschodniej części Półwyspu Synaj, w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny. Wznosi się na wysokość 1459 m n.p.m. Jest położona ok. 20 km na północny zachód od kurortu Szarm el-Szejk nad Morzem Czerwonym.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy